Ехидо ла Палма, Лос Мохос има више значења:

 Ехидо ла Палма, Лос Мохос (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ехидо ла Палма, Лос Мохос (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику